Берлянд — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Берлянд, Александр Семёнович (1890—1955) — советский кардиолог
 Берлянд, Григорий Ефимович (1917—1990) — советский волейбольный тренер, спортивный организатор.
 Берлянд, Сигизмунд Соломонович (1905—1978) — советский учёный-агроном, селекционер.
 Берлянд-Чёрная, Елена Семёновна (1903—2008) — советский и российский музыковед, педагог, преподаватель, доктор искусствоведения.

Примечания